Steim  bezeichnet
 STEIM, Zentrum zur Forschung und Entwicklung neuer Instrumente für elektronische Musik und Medienkunst in Amsterdam

Steim ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jochem Steim (* 1942), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Karl Werner Steim (* 1947), deutscher Heimatforscher 
 Kurt Steim (1913–1983), deutscher Unternehmer